CDB, sigle composé des trois lettres C, D et B, peut faire référence à :
 Convention sur la diversité biologique ;
 China Development Bank, une des principales banques publiques chinoises ;
 CDB, un débogueur en ligne de commande similaire à WinDbg ;
 cassure double brin de l'ADN ;
 , une base des données des échecs ;
 Comité de développement du Beaujolais ;
 Command Descriptor Block, le format d'une commande SCSI ;
 Carabins de Bordeaux, l'association des étudiants en médecine de la ville de Bordeaux ;
 Commandant de bord, en marine et en aéronautique.

CDB est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Cold Bay, en Alaska aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports